Obszary chronionego krajobrazu w Polsce:
 Nadwiślański Obszar Chronionego Krajobrazu – w województwie kujawsko-pomorskim
 Nadwiślański Obszar Chronionego Krajobrazu – w województwie mazowieckim, w powiatach garwolińskim, mińskim i otwockim
 Nadwiślański Obszar Chronionego Krajobrazu – w województwie mazowieckim, w powiatach płońskim, płockim i sochaczewskim
 Nadwiślański Obszar Chronionego Krajobrazu – w województwie mazowieckim, w powiecie sochaczewskim
 Nadwiślański Obszar Chronionego Krajobrazu – w województwie pomorskim

Strony ujednoznaczniające